Нярга:

 Нярга (приток Ёлтыревой) — река в Томской области.
 Нярга (приток Тои) — река в Томской области.